|
Google+ var en hjemmeside, der fungerer som et socialt netværk. Hjemmesiden, der startede d. 28. juni 2011, ejes og blev opdateret af Google Inc. Efter at have været i brug i 14 dage havde Google+ over 10 millioner brugere, og efter tre uger var sitet oppe på over 20 mio. brugere.

Google+ kunne oprettes både som privatprofiler og virksomhedsprofiler.

Google+ blev særligt populært blandt SEO-folk, fordi man ved sammenkobling af ens private Google+-profil og -hjemmeside, kunne få mulighed for at få vist sit profilbillede i søgeresultatet. Denne funktion blev kaldt for Author Ship. Formålet med Author Ship var at lave en hub, hvor forfattere og skribenter kunne sammenkoble deres sociale medie-profiler, med henblik på at kunne verificere af de enkeltes skribenter og deres ekspertiser.
 
I juni 2014 fjernede Google profilbilledet fra søgeresultaterne, og den 28. august 2014 bekræftede Google, at de aflivede Author Ship projektet.

Når man oprettede en virksomhedsprofil, blev man oprettet på sin branche i sit lokalområde. Dette betød for virksomheden, at dens kunder nemmere kan finde virksomheden, når man søgte på Google, Google+ og Google maps.

Efter en sikkerhedsbrist blev afsløret, annoncerede Google i oktober 2018, at Google+ ville blive lukket i løbet af 2018 og 2019.

Den 2 april 2019 blev Google+ permanent lukket ned. Efter dette er det stadig muligt at bruge sin Google+ profil til Gmail, Google Fotos, Google Drev og YouTube samt at bruge Google+ funktioner i G Suite.

Referencer 

Sociale medier
Sociale netværkstjenester
Etableret i 2011
Plus